Unanue puede referirse a:

Unanue (apellido), apellido español de origen vasco.
Unanue (La Pampa), localidad argentina del Departamento Utracán, provincia de La Pampa; 
Mikel Unanue Calvo, jugador profesional de pelota vasca.